Albumy numer jeden w roku 1994 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1994 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 1994 (Węgry)